Сан Хосе Мијаватлан има више значења:

 Општина Сан Хосе Мијаватлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хосе Мијаватлан (Сан Хосе Мијаватлан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику